Pentes puede hacer referencia a:

 San Lorenzo de Pentes (San Lourenzo de Pentes), parroquia del municipio de La Gudiña, provincia de Orense, España.
 Pentes (La Gudiña) (San Mamede de Pentes), parroquia del municipio de La Gudiña, provincia de Orense, España.
 Pentes (Villarino de Conso) (San Lourenzo de Pentes), parroquia del municipio de Villarino de Conso, provincia de Orense, España.